Виктория Бэнкс () — канадская певица, кантри-музыкант, автор-исполнитель.
Лауреат CCMA Awards, и многократный номинант на премии Canadian Country Music Association Awards.

Биография 
 См. также «Victoria Banks Music career» в английском разделе.
Родилась 8 февраля 1973 года в местечке District Municipality of Muskoka, (Онтарио, Канада). Изучала зоологию и антропологию в университете Торонто. С 1998 года в Нашвилле, Теннесси.

Дискография 
 См. также «Victoria Banks Discography» в английском разделе.

Альбомы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт

Кантри-музыканты Канады
Авторы-исполнители Канады